Afrikaanse papegaaiduif
 Andamanenpapegaaiduif
 Bonapartes papegaaiduif
 Burupapegaaiduif
 Ceylonpapegaaiduif
 Comorenpapegaaiduif
 Dikbekpapegaaiduif
 Filipijnse papegaaiduif
 Florespapegaaiduif
 Geelpootpapegaaiduif
 Grote papegaaiduif
 Indiase papegaaiduif
 Indochinese papegaaiduif
 Japanse papegaaiduif
 Kleine papegaaiduif
 Madagaskarpapegaaiduif
 Maleise papegaaiduif
 Oranjeborstpapegaaiduif
 Pembapapegaaiduif
 Ryukyupapegaaiduif
 Seimunds papegaaiduif
 Soembapapegaaiduif
 Spitsstaartpapegaaiduif
 Sumatraanse papegaaiduif
 Sãotomépapegaaiduif
 Taiwanpapegaaiduif
 Timorpapegaaiduif
 Waglers papegaaiduif
 Wigstaartpapegaaiduif